Вількицький:
 Вількицький Андрій Іполитович (13 липня 1858, Мінська губернія — 11 березня 1913, Петербург) — російський гідрограф-геодезист, полярний дослідник, генерал корпусу гідрографів, начальник Головного гідрографічного управління.
 Вількицький Борис Андрійович (22 березня (3 квітня) 1885, Пулково, — 6 березня 1961, Брюссель) — російський гідрограф, геодезист, дослідник Арктики.

Білоруські прізвища